PBS pode referir-se a: 

 Public Broadcasting Service - canal de televisão norte-americano 
 Galena - espécie de mineral
 Product breakdown structure - Estrutura de divisão de produto, usado em gerenciamento de projetos.
 Phophate Buffered Saline - Sigla em Inglês para Tampão Fosfato-Salino

Desambiguação